Algo relacionado à magia ou ao ilusionismo
Ou ainda:
 Mágica (teatro)
 Magica (banda)
 Magica (álbum)